

Плотниково — селище, Бакчарський район, Томська область
 Плотниково — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Плотниково — село, Каменський район, Алтайський край
 Плотниково — село, Косіхинський район, Алтайський край
 Плотниково — село, Притобольний район, Курганська область
 Плотниково — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Плотниково — селище, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Плотниково — присілок, Томський район, Томська область

Див. також 
 Плотникове